Berlino ist der Name

 der Stadt Berlin in einigen Sprachen, so unter anderem in der italienischen und der sardischen Sprache
 das Maskottchen der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009, siehe Berlino (Maskottchen)